Cette page présente le bilan saison par saison du Shamrock Rovers Football Club.

Bilan détaillé 
Le tableau ci-dessous propose le détail des résultats des Rovers par saison. Dans l'ordre des colonnes, on trouve les années de la saison, le championnat auquel le club participe, les résultats en championnat, en Coupe d'Irlande, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe éventuellement, puis le nom et le nombre de buts marqués par le meilleur buteur du club lors du championnat. On trouve ensuite l'entraîneur puis l'affluence moyenne lors des rencontres à domicile.

Notes et références

Bibliographie 
 
 

Shamrock Rovers Football Club
Bilan saison par saison de club de football en Irlande (pays)